Пра́нгли (, ) — остров в Финском заливе. Остров входит в состав волости Виймси уезда Харьюмаа, Эстония.

География 
Расположен в 9 км к северо-востоку от полуострова Виймси. Площадь острова — 6,2 км², длина — 5,5 км, ширина — 3,2 км. Сообщение с материком происходит посредством порта в деревне Леппнеэме. На острове расположены три деревни: Келназе, Идаотса и Ляэнеотса.

На расстоянии 2,2 км к юго-востоку от Прангли расположен островок Экси или Малый Прангли () площадью 0,6 км2, на котором нет жителей. В 6,3 км к северу находится малый остров Кери () площадью 0,05 км2.

История 
Первое упоминание об острове Прангли датировано XIV веком.

Во времена помещиков остров Прангли принадлежал мызе Маарду, затем мызе Хальява.

Население 
Остров населён примерно сотней постоянных жителей. На Прангли есть основная школа, Народный дом, магазин, врачебный пункт, почтовое отделение, библиотека и ресторан.

Экономика 
Основные виды заработка на острове — рыбалка и туризм.

Примечания

Ссылки 
 

Острова Финского залива
Острова Эстонии